Lathropus är ett släkte av skalbaggar. Lathropus ingår i familjen ritsplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ritsplattbaggar
Lathropus